Il singolare del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2006, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Hyung-Taik Lee che ha battuto in finale Björn Phau 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee (Campione)
 Paul Goldstein (secondo turno)
 Björn Phau (finale)
 Kevin Kim (primo turno)

 Danai Udomchoke (quarti di finale)
 Oliver Marach (secondo turno)
 Gilles Müller (semifinali)
 Sam Querrey (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samsung Securities Cup 2006